Slanje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Martijanec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 600 stanovnika te 186 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji